Ottenhof ist der Name folgender Orte:

Deutschland:
 Ottenhof (Adelmannsfelden), Weiler der Gemeinde Adelmannsfelden im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Ottenhof (Plech), Dorf von Markt Plech im Landkreis Bayreuth, Bayern
Gut Ottenhof in Schleswig-Holstein, siehe Stoltenberg

Estland:
 Ottenhof oder Peudehof, deutschsprachige Bezeichnungen des Dorfes Oti (Saaremaa) der Landgemeinde Saaremaa im Kreis Saare auf der Insel Saaremaa

Siehe auch:
 Ottenhofen
 Ottenhöfen
 Otterhof